Caselli peut désigner :
 Carlo Francesco Maria Caselli (1740-1828), religieux italien ;
 Caterina Caselli (1946-),  chanteuse italienne et productrice de musique ;
 Chiara Caselli (1967-), actrice italienne ;
 Cristoforo Caselli (1460-1521), peintre italien ;
 Eugène Caselli (1946-), homme politique français ;
 Gian Carlo Caselli (1939-), magistrat italien ;
 Giovanni Caselli (1815-1891),  physicien italien, inventeur du pantélégraphe ;
 Giuseppe Caselli (1893-1976), peintre italien ;
 Jean Caselli (1814-1891), prêtre et électricien italien.